Honey Creek Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Honey Creek Township, du comté d'Adams.
 Honey Creek Township, du comté de Crawford.

Iowa 
 Honey Creek Township du comté de Delaware.
 Honey Creek Township du comté d'Iowa.

Indiana 
 , du comté de Howard .
 , du comté de Vigo.
 , du comté de White.

Missouri 
 Honey Creek Township, du comté de Henry.

Homonymie de townships